

Udet 
 Ernst Udet (1896-1941), pilote de chasse et général allemand nazi.

UDET 
 UDET, acronyme du , club de football du Salvador.